La liste des évêques de Las Vegas recense les noms des évêques qui se sont succédé sur le siège épiscopal de Las Vegas, dans le Nevada aux États-Unis, depuis la création du diocèse de Las Vegas (Dioecesis Campensis) le , par scission de celui de Reno-Las Vegas.

Sont évêques

 - : Daniel Walsh (Daniel Francis Walsh)
 - : Joseph Pepe (Joseph Anthony Pepe)
 depuis le  : George Thomas (George Leo Thomas)

Sources 
Fiche du diocèse sur catholic-hierarchy.org

Las Vegas
Religion à Las Vegas